El nombre Tsushima puede designar:

 a la isla de Tsushima, una isla japonesa en el estrecho de Corea;
 al estrecho de Tsushima;
 a la provincia de Tsushima, antigua provincia japonesa;
 a la subprefectura de Tsushima;
 a la ciudad de Tsushima, la única de la isla, dependiente de la prefectura japonesa de Nagasaki;
 a la ciudad de Tsushima, en la prefectura de Aichi;
 al pueblo de Tsushima, en la prefectura de Ehime, disuelto en agosto de 2005;
 a la Batalla de Tsushima, la última y decisiva de la Guerra Ruso-Japonesa;
 al escritor Tsushima Yuko;
 al escritor Tsushima Yuji; o
 a la nave Tsushima Maru.